Владимир Иванович Руднев:
 Руднев, Владимир Иванович (1870—1951) — русский советский психиатр, психолог, историк медицины, переводчик Гиппократа.
 Руднев, Владимир Иванович (1879—1966) — русский морской офицер, награждён Георгиевским оружием (1914).